Ez a lista a Super Wings – A szárnyalók című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2014-2016)

2. évad (2017-2018)

3. évad: Mission Teams (2018-2019)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái